Степовка () — село, Запсельский сельский совет, Кременчугский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322481307. Население по переписи 2001 года составляло 85 человек.

Географическое положение 
Село Степовка находится на расстоянии в 1 км от села Бутенки и в 1,5 км — село Остапцы. Местность вокруг села сильно заболочена, там много небольших заросших озёр.

История 

 В 1862 году на хуторе владельческом Натягайловский было 4 двора где жило 22 человека.
 В 1911 году на хуторе Натягайловка была земская школа и жило 704 человека.

Примечания